La saison 2013-2014 du Championnat de Hongrie de football (en hongrois OTP Bank Liga) est la  du championnat de première division de Hongrie (NB I). Cette compétition regroupe seize équipe, qui s'affronteront lors de 30 journées avec des matchs aller-retour. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club de Debrecen qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, grâce à une meilleure différence de buts que le tenant du titre, Győri ETO FC, les deux clubs ayant le même nombre de points. Ferencvaros complète le podium, à cinq points du duo de tête. C'est le septième titre de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Qualifications européennes 
Le champion de Hongrie se qualifie pour le  de la Ligue des champions. Le vainqueur de la Coupe de Hongrie ainsi que le  et le  se qualifient pour les tours préliminaires de la Ligue Europa.

Équipes de la saison

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant : 
 Victoire : 3 points
 Nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Classement des buteurs

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF
  Classement officiel
  fr.soccerway.com

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Football
Football